Ян ван Эйк (, ок. 1385 или 1390, Маасейк — 1441, Брюгге) — ранненидерландский художник-новатор Северного Возрождения, дипломат, мастер портрета, автор более ста картин на религиозные сюжеты. Младший брат художника и своего учителя Губерта ван Эйка (1370—1426).

Биография 
Точная дата рождения Яна ван Эйка неизвестна. Родился в городе Маасейке Льежской епархии в Северных Нидерландах. Учился у старшего брата Губерта и работал с ним до 1426 года. Начал самостоятельную деятельность в Гааге при дворе нидерландских графов. Впервые упомянут между 1422 и 1426 годами как «мастер Ян» в ранге камер-юнкера у графа Иоганна III.

С 1425 года ван Эйк становится придворным герцога Бургундии Филиппа Доброго, который высоко ценил его как художника и щедро оплачивал работу. 19 мая 1425 года датирован документ, из которого следует, что художник принят на службу к герцогу в качестве камердинера «со всеми почестями, преимуществами, свободами, правами, выгодами и жалованием...в 100 парижских ливров в год». В 1435 году герцог распорядился повысить жалование художнику до 360 ливров в год.   

В 1427—1428 годах в составе герцогского посольства Ян ван Эйк отправился в Испанию, а затем в Португалию в числе тех, кто должен был договориться о свадьбе Филиппа Доброго и португальской принцессы. Ван Эйку было поручено написать портрет невесты. Было сделано два портрета. Оба были отправлены герцогу вместе с проектом брачного договора. Один был отправлен сушей, другой морем. До нашего времени портреты не сохранились.

В 1427 году посетил Турне, где был принят с почётом местной гильдией художников. Вероятно, встречался с Робером Кампеном, либо видел его картины. Работал в Лилле и Генте. В 1431 году приобрёл дом в Брюгге и прожил там до самой смерти.

Ван Эйка считают изобретателем масляных красок, хотя на самом деле он лишь усовершенствовал технику работы с помощью лессировок. Благодаря ван Эйку масляная техника получила всеобщее признание. Она стала традиционной для Нидерландов, в XV веке пришла в Германию и во Францию, оттуда — в Италию.

Самое крупное и знаменитое произведение ван Эйка — Гентский алтарь, начатый, возможно, его братом Губертом. Художник работал над ним по заказу богатого гентского бюргера Йоса Вейдта для его семейной капеллы в 1422—1432 годах. Этот грандиозный многоярусный полиптих из 24 картин с изображением 258 человеческих фигур находится в Соборе Святого Бавона в Генте. Среди шедевров Яна ван Эйка — «Мадонна канцлера Ролена», а также портрет купца, представителя банкирского дома Медичи, Джованни Арнольфини с женой — так называемый «Портрет четы Арнольфини».

Ян ван Эйк умер в Брюгге в июле 1441 года; похоронен на кладбище Собора Святого Донатиана. В начале 1442 года по воле его брата Ламберта художник был перезахоронен в самом соборе, уничтоженном в 1799 году. В эпитафии ван Эйка написано: «Здесь покоится славный необыкновенными добродетелями Иоанн, в котором любовь к живописи была изумительной; он писал и дышащие жизнью изображения людей, и землю с цветущими травами, и всё живое прославлял своим искусством…»
 
Ван Эйк имел несколько учеников, в их числе — знаменитый впоследствии живописец Петрус Кристус. Искусствовед Эрнст Гомбрих писал о мастере: «По всеобщему признанию, наиболее смелые открытия, обозначившие перелом в художественном развитии (человечества), принадлежат живописцу Яну ван Эйку (1385/90 — 1441). Величайшее его создание — многостворчатый алтарь (полиптих) для собора в Генте».

Основные работы

Интересные факты 
 В истории искусства «Портрет четы Арнольфини» — одна из первых картин, подписанная самим художником, так как вплоть до XV века такая практика не была распространена: «Здесь был Ян ван Эйк. 1434» 
 Существует несколько теорий, пытающихся объяснить внезапный переход к реализму ван Эйка. Одна из самых интересных принадлежит британскому художнику Д. Хокни и физику Чарльзу М. Фалько. Они полагают, что ван Эйк использовал изогнутые зеркала и маленькие линзы для создания почти фотографических изображений. Этим они объясняют сдвиги в перспективе на его картинах.

Память 
В честь Ван Эйка назван кратер на Меркурии и астероид (9561) ван Эйк, открытый 19 августа 1987 года.

Ван Эйк изображён на бельгийской почтовой марке 1944 года.

Библиография 
 Егорова К. С. Ян ван Эйк. М., 1965;
 Никулин Н. Н. Ян ван Эйк [Альбом]. Л., 1967.
 Хёйзинга Й. Осень Средневековья / Пер. Д. В. Сильвестрова. Под ред. С. С. Аверинцева. — М.: Наука, 1988. — 544 с.: ил. — (Памятники исторической мысли). — ISBN 5-02-008934-6.
 Friedländer М. J., Die aitniederländische Malerei, Bd 1, B., 1924;
 Baldass L., Jan van Eyck, L., 1952;
 Panofsky E., Early Netherlandish painting. Its origins and character, v. 1—2, Camb. (Mass.), 1953.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Ян ван Эйк, старые фламандцы и их революция
 Ян ван Эйк в Брюгге музей Гронинге
 Ян ван Эйк на сайте О художниках и картинах

 
Художники Фландрии
Художники-портретисты Ренессанса
Северное Возрождение
Придворные художники
Похороненные в Брюгге